Głuchowo – nazwa miejscowości wymieniana w zestawieniach z 1980 r. i 2013 r. o miejscowości typu kolonia położonej w Polsce, do 1998 w województwie bialskopodlaskim, w gminie Konstantynów, od 1999 w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Konstantynów. Nazwę miejscowości zniesiono w 2023 r. Według urzędu gminy nazwa miejscowości była tożsama z kolonią Siekierka.

Zobacz też 
 Głuchowo

Przypisy 
 
 

Konstantynów (gmina)